Допрос — процессуальное действие, проводимое в рамках уголовного или гражданского (арбитражного) процесса. Также может означать:

Кинофильмы
 Сопротивление вражескому допросу — США, 1944.
 Допрос с пристрастием — Франция, 1977.
 Допрос — СССР (АзССР), 1979.
  — Польша, 1982.
  — Финляндия, 2009.
  — Индия, 2015.
  — США, 2016.

См. также
  — повесть (1963) Жана-Мари Гюстава Леклезио, в англоязычном переводе известна как «Допрос».
 Расширенные методы допроса
 Опрос